Debra Feuer (Las Vegas, 12 de janeiro de 1959) é uma atriz norte-americana.

Ela atuou em filmes como Moment by Moment, The Hollywood Knights, To Live and Die in L.A., MacGruder and Loud, e o filme italiano Il burbero, bem como Homeboy, no qual estrelou com seu então marido Mickey Rourke.

Feuer interpretou um papel menor (Beckie Mae) na série de televisão, The Dukes of Hazzard, no episódio The Ghost of General Lee da 2ª temporada. Ela também interpretou o interesse amoroso de Sonny Crockett nos dois primeiros episódios da 5.ª temporada de Miami Vice.

Seu irmão Ian Feuer era um jogador de futebol profissional na Bélgica e Inglaterra.

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos